Анабела може да се односи на:

 Анабела, женско име
 Анабела (Јута)
 Анабела (филм)
 Анабела Буква, српска поп певачица